Cracker Jack steht für:

 Cracker Jack (Lebensmittel), eine Süßigkeit
 Cracker Jack (1938), einen britischen Kriminalfilm von Albert de Courville
 Cracker Jack (1994), einen kanadischen Kriminalfilm von Michael Mazo